Miejscowości w Polsce:
 Stojeszyn Drugi
 Stojeszyn Pierwszy
 Stojeszyn-Kolonia